Belgium
Rocourt, Liège-hez tartozó település

 Franciaország
Rocourt, település Vosges megyében